Thomas Bushnell (anciennement Michael I. Bushnell) est un programmeur et religieux américain, connu pour être l'architecte initial et le développeur principal du projet Hurd. Il est également mainteneur de paquets pour la distribution Debian. Il est membre de la , une communauté religieuse anglicane.

Lien externe 
  Page personnelle

Contributeur au projet GNU